Cross Creek kan syfta på:

 Cross Creek (film) –  en amerikansk biografisk dramafilm från 1983 i regi av Martin Ritt
 Cross Creek, Pennsylvania – en ort i Washington County, Pennsylvania, USA